Куровски — польская фамилия. Куровские — дворянские роды

Известные носители фамилии 
 Куровски, Франц (род. 1923) — немецкий писатель.
 Куровски, Агнес фон (1892—1984) — американская медсестра.

См. также 
 Куровский